Sermaise kan syfta på:
 Sermaise, Essonne
 Sermaise, Maine-et-Loire